Lingua mbara (Australia) (codice ISO 639-3 mvl)
Lingua mbara (Ciad) (codice ISO 639-3 mpk)